Albino Ballestra (né en 1930 à Vintimille) est un homme politique italien.

Il a été maire de Vintimille.

Il consacra ses trois mandats successifs 1963-66, 1970-73, 1988-93) à gérer les administrés de sa cité. Dès sa première élection, l'Europe naissante, il commença à poser les premiers jalons d'une politique transrégionale avec la Côte d'Azur proche. Cette ouverture se poursuivra lors de ses autres mandats avec la modernisation du réseau routier et le statut des travailleurs transfrontaliers entre l'Italie, Monaco et la France.

Il est président de la Croix Rouge de la province en 2006.

Notes et références 

Naissance en 1930
Naissance à Vintimille
Personnalité politique italienne